est une expression anglaise signifiant « effraction ». Elle peut faire référence à :

 Breaking In, film américain de Bill Forsyth, sorti en 1989 ;
 Breaking In, série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre